Hugo de Groot (rechtsgeleerde)
Hugo de Groot (componist)
Huug de Groot (voetballer)
Openbare scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam

Zie ook
 Hugo de Grote (graaf en hertog)